Morze Szkockie – dawny polski egzonim dla cieśniny The Minch w Szkocji
 Morze Szkockie – morze u wybrzeży Szkocji i Irlandii Północnej